Pugal  ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Pugal ist ein tamilischer Vorname und bedeutet: Ruhm, Ehre, Stolz

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Tamilischer Personenname